Antonio Méndez puede referirse a:

 Antonio Méndez Rubio (1967-), poeta y ensayista español.
 Antonio Méndez Méndez (1970-), jugador y entrenador de fútbol.
 Antonio Méndez Nieto, director del diario Málaga Hoy.